DGN steht als Abkürzung für:

 Flughafen des Dahlgren Naval Surface Warfare Center, in Dahlgren Virginia, USA nach dem IATA-Code
 Deutsche Gesellschaft für Neurologie, eine medizinische Fachgesellschaft
 Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin, eine wissenschaftliche Fachgesellschaft

.dgn steht als Abkürzung für:

 .dgn, Dateiformat des Unternehmens Bentley Systems, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/D

DGN